Rosso ima više značenja:
 Rosso, Pavia
 Rosso, Verbano-Cusio-Ossola